16 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 31 шахматной олимпиады с 30 ноября по 17 декабря 1994 года в Москве.

В соревнованиях приняла участие 61 команда (Россия была представлена двумя командами), в составе которых играла 321 шахматистка. Участники сыграли 1678 партий.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 60 минут на следующие 20 ходов.

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Перфоманс-рейтинг:  София Полгар 2625

 Доска 1: Любовь Лысенко-Жильцова (IBCA) 10½ / 13 = 80,8 %
 Доска 2:  София Полгар 12½ / 14 = 89,3 %
 Доска 3:  Амелия Эрнандес 8½ / 9 = 94,4 %
 Резервная:  Елена Седина 10½ / 12 = 87,5 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
1994 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в России
1994 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Ноябрь 1994 года
Декабрь 1994 года
Спорт в России в 1994 году